Générac kan syfta på:
 Générac, Gard
 Générac, Gironde